Шейхзаманлы — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Шейхзаманлы, Мамедбагир Салех оглы (1880—1920) — деятель азербайджанских спецслужб.
 Шейхзаманлы, Наги Салех оглы (1883—1967) — деятель азербайджанских спецслужб.

См. также 
 Шейх